Диаблоцера́топс (, от  — дьявол, и  — рогатая морда) — род динозавров, семейства цератопсид. Известен из отложений Юты кампанского яруса мелового периода (около 83—70 миллионов лет назад). Включает единственный вид — Diabloceratops eatoni.

Внешний вид 
Диаблоцератопс сочетал в себе признаки как хасмозаврин, так и центрозаврин: он имел два рога на лбу, как у хасмозаврин, и большие рога на воротнике, как у центрозаврин. Из-за этого некоторые палеонтологи считают его переходным звеном от центрозаврин к хасмозавринам. .

История изучения 
Научное описание род получил в 2010 году от Джеймса Киркланда и Дональда Дебльекса. Голотипом является череп под индексом UMNH VP 16699, обнаруженный в 2002 году Дебельексом.

Таксономия 

Кладограмма центрозаврин составлена по Fiorillo & Tykoski (2011).

Примечания

Ссылки 
 Guest Post: presenting Diabloceratops eatoni | Dave Hone's Archosaur Musing 
 Сайт о ископаемых The Paleobiology Database на www.paleodb.org 

Фоссилии, описанные в 2010 году
Динозавры мелового периода
Цератопсиды
Динозавры Северной Америки